Stay the Night (canção de James Blunt)
Stay the Night (canção de Zedd)

Desambiguação